QG steht für:

 Delta Air Transport, IATA-Code der ehemaligen belgischen Fluggesellschaft 
 quasigeostrophisch, siehe Geostrophischer Wind
 Quadraturgenerator, siehe Quadraturamplitudenmodulation

 Qualitätsgemeinschaft 
 Urogenitalsystem und Geschlechtshormone (nach dem ATCvet-Code, einem Klassierungssystem für Tierarzneimittel)
 Quality Gate

Qg steht für:
 Quettagramm, SI-Einheit für 1030 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

qg steht für:
 Quektogramm, SI-Einheit für 10−30 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

QG